Laurens Jan Brinkhorst (politicus)
 Petra Brinkhorst (dochter van Laurens Jan Brinkhorst)
 Een buurt in de wijk Orden in Apeldoorn, Brinkhorst